В Бутане государственной религией является буддизм. Индуистское меньшинство активно преследовалось, проводились этнические чистки. В настоящее время в Непале проживают более 100 000 беженцев-индуистов из Бутана.

Приблизительно четверть населения Бутана составляют этнические непальцы, которые живут в основном на юге и исповедуют индуизм. Среди индусов представлены школы шиваизма, вайшнавизма, шактизма, Ганеша, пураны и ведизма. Индуистские храмы существуют в южной части Бутана, и индуисты исповедуют свою религию в малых и средних группах.

См. также 
 Религия в Бутане
 Свобода вероисповедания в Бутане

Примечания

Ссылки 
 Доклад о свободе вероисповедания в Бутане (2005 год).

Бутан
Религия в Бутане
Бутан